Osoby o tym nazwisku:
 Piotr Pyszniak – polski koszykarz
 Zbigniew Pyszniak – polski koszykarz